Demaratos – król Sparty
 Demaratos z Koryntu – ojciec Tarkwiniusza Starego

Zobacz też 
 Sparta
 Korynt